Mistrzostwa Europy w Szermierce 1997 – 10. edycja mistrzostw odbyła się w Gdańsku w 1997 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie eurofencing.org

Mistrzostwa Europy w szermierce
1997 w sporcie